Tocileni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tocileni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Tocileni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău